Diastella (insect), een geslacht van sabelsprinkhanen
Diastella (plant), een geslacht van Proteaceae